Olbricht ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Olbricht (1876–1942), deutscher Maler
 Bernd Olbricht (* 1956), deutscher Kanute
 Franz Olbricht (1842–1907), österreichischer Architekt und Baumeister
 Friedrich Olbricht (1888–1944), deutscher General
 Gudrun Olbricht (* um 1930), deutsche Eiskunstläuferin
 Ingrid Olbricht (1935–2005), deutsche Ärztin, Psychotherapeutin und Autorin
 Peter Olbricht (1909–2001), deutscher Sinologe
 Rudolf Olbricht (1887–1967), deutscher Schriftsteller
 Thomas Olbricht (* 1948), deutscher Arzt, Hochschullehrer und Kunstsammler

Siehe auch:
 Olbrich
 Olbrycht